Парк Кирова — парки культуры и отдыха в различных городах:
 Парк Кирова в Грозном.
 Парк Кирова в Ижевске.
 Парк Кирова в Кирове.
 Парк Кирова в Стерлитамаке.
 Парк Кирова в Тирасполе.
 Парк в Уральске, долгое время носивший имя Кирова.